Mohammedan Sporting Club o Mohammedan S.C. puede referirse a los siguientes clubes de fútbol:

Mohammedan SC Calcuta, equipo de fútbol de Calcuta, India.
Mohammedan SC Dhaka, equipo de fútbol de Dhaka, Bangladés.
Mohammedan SC Chittagong, equipo de fútbol de Chittagong, Bangladés.